El término de Calle Feria puede referirse a:

El nombre de las siguientes calles:
La Calle Feria en el barrio Feria de Albacete.
La Calle Feria en el barrio de la Macarena de Sevilla.
La Calle Feria en Jerez de la Frontera (Cádiz).
La Calle Feria en San Roque (Cádiz).
La Calle Feria en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
La Calle Feria en Córdoba.
La Calle Feria en Daimiel (Ciudad Real).
La Calle Feria en Las Berlanas (Ávila).
La Calle Feria en Sestrica (Zaragoza).
La Calle Feria en Mérida (Badajoz).
La Calle Feria en Villamayor de Santiago (Cuenca).

En la música:
Calle Feria, grupo de rumbas y sevillanas.
El rock de la calle Feria, canción de Jesús de la Rosa Luque, fundador del grupo Triana.

En la literatura:
Calle Feria, novela del escritor español Tomás Sánchez Santiago, publicada en 2007.
El rock de la calle Feria, novela del escritor español Francisco Gallardo, publicada en 2008.